Якови́на (, Яковіна) — українське і хорватське прізвище, утворене від  імені Яків (зменшені форми — Яцик, Яцко, Яць).

Носії 
 Яковина Іван Вікторович (*1979) — російський та український журналіст, політичний оглядач, експерт-міжнародник, арабіст
 Яковина  Микола Михайлович (*1957) — український політик, художник, архітектор, Народний депутат України 5-го скликання
 Яковина Оксана Петрівна (*1974) — українська поетеса і літературознавиця
 Яковина Твртко (*1972) — хорватський історик
 Яковина Тихомир (*1967) — хорватський політик, міністр сільського господарства (2011—2016)
 Яковина Юліан Іванович (*1953) — український кінооператор, режисер, фотохудожник, колекціонер